Киземше́к () — село у складі Семейської міської адміністрації Абайської області Казахстану. Входить до складу Знаменського сільського округу.

Населення — 250 осіб (2009; 288 у 1999, 472 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 100 %

До 1990 року село називалось Щербаковка.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Семейської міської адміністрації
Села Абайської області